Kvant ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Kvant (* 1955), schwedischer Squashspieler

Kvant bzw. Kwant bezeichnet außerdem:

 Kwant, Modul der Raumstation Mir